Иосилевич — еврейская патронимическая фамилия.

Известные носители 
 Иосилевич, Виктор Соломонович (Иоселевич, 1901—1953) — организатор кинопроизводства, управляющий трестом «Союзкинохроника».
 Иосилевич, Геннадий Борисович (1938—1989) — инженер-механик, доктор технических наук, профессор. 
 Иосилевич, Иосиф (Осип) Соломонович — русский юрист, учёный в области юриспруденции.
 Иосилевич, Михаил Александрович (род. 1976) — российский журналист, политический и общественный деятель..
 Иосилевич, Эсфирь Иосифовна (1869—1919) — художница, известная под псевдонимом «Ира Ян», дочь И. С. Иосилевича.

См. также 
 Иосилович, Исаак Борисович (1909—1972) — советский авиаконструктор.
 Иоселевич